

Patronyme 

 Ernest Vallé (1845–1920), avocat et homme politique français ;
 François Vallé (1716–1783), colon français en Louisiane ;
 François Vallé, patriote du Bas-Canada traduit en cour martiale en 1838–1839.

Toponyme 
 Vallé, village du Cameroun.

Voir aussi 
 Valle, municipalité norvégienne ;
 

Homonymie